Тунцельман () — дворянский род и фамилия.

«Антон Иванович Тунцельман, полковник, Егор Тунцельман — майор и Александр Тунцельман — штабс-капитан, жалованы 27.02.1842 г. дипломом на потомственное дворянское достоинство». Их отец, Иоганн-Георг фон Тунцельман () (1754—?), был внесён в рыцарский матрикул острова Эзель 29.05.1803.

Описание герба 
Щит поделен вертикально. В первой половине в золотом поле стоящий воин в латах держит в правой руке копье. В левом серебряном поле меч, острием вниз обращен к голубому шару. Над мечом и по бокам вверху по золотой шестиконечной звезде. Всего их три.

Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — стоящий воин в латах с копьем в правой руке. Намёт чёрный и голубой, подложен серебром и золотом. Герб Тунцельманов внесен в Часть 14 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник, стр. 54.

Представители фамилии 
 Тунцельман фон Адлерфлуг, Александр Александрович (1879—1946) — полковник русской армии, генерал-лейтенант финской армии.
 Тунцельман, Антон Иванович (1794—1874) — генерал-лейтенант, комендант Ревеля; Георгиевский кавалер (полковник; № 5536; 29 ноября 1837).
 Тунцельман, Егор Андреевич (1736—?) — полковник, комендант Кинбурна с 1784 года; Георгиевский кавалер (№ 394; 26 ноября 1784; за выслугу лет)
 Тунцельман, Николай Антонович фон Адлерфлуг (1828—1905) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Тунцельман, Николай Николаевич фон Адлерфлуг (1867—1933) — русский военачальник, генерал-майор.

Примечания

Литература 
 Герб Тунцельманов
 Балтийский гербовник

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины